Hauert steht für:

 Hauert HBG Dünger, ein Schweizer Düngemittelhersteller

Hauert ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Hauert (1896–1988), deutscher Autor und Pädagoge
 Bettina Hauert (* 1982), deutsche Golf-Spielerin
 Dieter Hauert (* 1935), deutscher Basketballfunktionär und Unternehmer
 Erich Hauert (* 1959), Schweizer Serienmörder, siehe Mord am Zollikerberg
 Nils Hauert (* 1983), Schweizer Rollhockey-Torhüter